Bordalo ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Bordalo (* 1987), portugiesischer Streetartkünstler und Maler 
 Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), portugiesischer Maler
 Fausto Bordalo Dias (* 1948), portugiesischer Sänger und Komponist
 Rafael Bordalo Pinheiro (1846–1905), portugiesischer Künstler, Karikaturist und Keramiker